Со́фья Ива́новна (Шейндля-Сура Лейбовна) Блювштейн (в девичестве  Соломониак; 1846, Повонзки, Варшавская губерния — 1902, пост Александровский, о. Сахалин) — российская преступница-авантюристка еврейского происхождения, известная под кличкой «Сонька Золотая Ручка».

Биография 
Точных сведений о жизни Софьи (Сони) Соломониак-Блювштейн-Штендель нет, так как своё собственное жизнеописание она в значительной мере фальсифицировала. По официальным судебным документам, знаменитая авантюристка родилась в местечке Повонзки Варшавской губернии в 1846 году. Однако при крещении по православному обряду в 1899 году она указала местом и датой рождения город Варшаву, 1851 год. Получила образование, знала несколько иностранных языков. Обладала даром артистизма и театрального перевоплощения.

Замужем была несколько раз, последним официальным мужем был карточный шулер Михаил (Михель) Яковлевич Блювштейн, от которого она имела двух дочерей. Занималась кражами и мошенничествами, приобретшими известность благодаря авантюрному компоненту, склонности к мистификации и театральной смене облика аферистки. Среди использованных ею на протяжении жизни фамилий были Розенбад, Рубинштейн, Школьник и Бринер (или Бренер) — фамилии мужей.

В 1860—1870-х годах занималась преступной деятельностью в крупных российских городах и в Европе. Неоднократно задерживалась полицией разных государств, однако без серьёзных последствий.

В 1879 году как румынская подданная была выслана из Российской империи.

В 1880 году в Одессе за крупное мошенничество была арестована, этапирована в Москву. После судебного процесса в московском окружном суде 10—19 декабря того же года была сослана на поселение в отдалённейшие места Сибири. Местом ссылки была определена глухая деревня Лужки в Иркутской губернии. Летом 1885 года совершила побег с места ссылки.

После этого она совершила ряд крупных имущественных преступлений в губернских городах России. Особенно известно похищение ею драгоценностей у ювелира Карла фон Меля. Сначала она явилась к известному психиатру и заявила, что её муж сошёл с ума: он буквально помешан на драгоценностях. В связи с этим она просила разрешения привести его на консультацию и при необходимости госпитализировать в психиатрическую клинику. Затем она явилась к Карлу фон Мелю, представилась ему женой психиатра, выбрала кольца и брошь с бриллиантами, но сказала, что заплатить за них сразу не может, так как все деньги у мужа, и попросила принести драгоценности домой, указав адрес психиатра, которого она посетила до этого. Когда Карл фон Мель явился в дом психиатра, то мошенница забрала драгоценности и попросила ювелира зайти в кабинет «мужа». Затем она скрылась, а требовавшего платы ювелира сочли безумным, скрутили и отвезли в психбольницу.

10 декабря 1885 году в Смоленске вместе с дочерью Софья была схвачена полицией. За крупные кражи и мошенничество была приговорена к трём годам каторжных работ и сорока ударам плетьми.

Но 30 июня 1886 года она бежала из Смоленского тюремного замка вместе с надзирателем Петром Михайловым. Поймать их удалось через четыре месяца «воли» в Нижнем Новгороде, и теперь уже за побег и новые преступления она была вновь осуждена и отправлена в 1888 году из Одессы пароходом на каторжные работы в пост Александровский Тымовского округа на острове Сахалин (ныне Александровск-Сахалинский Сахалинской области) , где после двух попыток побега была закована в кандалы. Всего совершила три попытки побега с сахалинской каторги. Подвергалась телесным наказаниям по решению тюремной администрации.

В 1890 году с ней встретился Антон Чехов, оставивший описание каторжанки Софьи Блювштейн в книге «Остров Сахалин»:

После освобождения в 1898 году Сонька Золотая Ручка осталась на поселении в Имане (ныне Дальнереченск) в Приморском крае. Но уже в 1899 году выехала в Хабаровск, а затем вернулась на остров Сахалин в пост Александровский.

В июле 1899 года была крещена по православному обряду, наречена именем Мария.

По некоторым данным, незадолго до смерти Софья познакомилась и сожительствовала с неким Николаем Богдановым, тоже ранее отбывавшим наказания за различные преступления, утверждали, что он сильно избивал её и она попыталась убежать от него в лес. Софья Блювштейн умерла от простуды в 1902 году, о чём свидетельствует сообщение тюремного начальства, и была похоронена на местном кладбище в .

На 1-м участке Ваганьковского кладбища в Москве есть могила, приписываемая Соньке Золотой Ручке, каждый год на неё приносят цветы и монеты разные люди, в основном преступники, пытаясь таким образом показать уважение знаменитой воровке и получить её заступничество и покровительство.

Ещё одна легенда — побег и эмиграция в Соединённые Штаты Америки. В книге М. Е. Вильчура о российской эмиграции в Америке (1918 год) говорится о том, что Сонька Золотая Ручка находится «среди уголовных достопримечательностей Нью-Йорка» и якобы живёт как «добродетельная домовладелица» на Ист-Сайде, склонившись с годами «к религиозному ханжеству».

Дети 
Известно о трёх дочерях Софьи Блювштейн и сыне:
 Сура-Ривка Исааковна (урождённая Розенбад) (род. 1865 г.) — покинута матерью, осталась на попечении отца, Исаака Розенбада, в г. Повонзки Варшавской губернии, судьба неизвестна.
 Табба Михайловна (урождённая Блювштейн) (род. 1875 г.) — актриса оперетты в г. Москве.
 Михелина Михайловна (урождённая Блювштейн) (род. 1879 г.) — актриса оперетты в г. Москве.

В искусстве 
 1908 — рассказ Романа Антропова «Золотая ручка» из серии «Гений русского сыска И. Д. Путилин».
 1915 — немой фильм «Сонька — Золотая Ручка» (оригинальное название «Приключения знаменитой авантюристки Софии Блювштейн») режиссёров Владимира Касьянова и Юрия Юрьевского. Роль Софьи Блювштейн сыграла Нина Гофман. Фильм сохранился без надписей. Негатив хранится в Госфильмофонде России.
 1999 — Образ использован Борисом Акуниным в детективном романе «Пиковый валет».
 2002 — «Золотая Ручка», муз. и сл. — В. Исетский, исп.: Таня Тишинская. Альбом «Волчица».
 2007 — Группа «Bad Balance» посвятила «Соньке — Золотой Ручке» песню в альбоме «Легенды гангстеров».
 2007 — российский телесериал «Сонька — Золотая Ручка» режиссёра Виктора Мережко. Главную роль сыграла Анастасия Микульчина. Фильм не претендует на документальную достоверность.
 2007 — Любовь Успенская исполняет песню, под названием «Сонька» на слова Виктора Мережко и музыку Дмитрия Смирнова.
 2010 — телесериал «Сонька. Продолжение легенды» режиссёра Виктора Мережко. В главной роли Анастасия Микульчина. Продолжение гипотетической истории о жизни знаменитой аферистки и несчастной женщины с 1905 года.
 2013 — телесериал «Петля времени» режиссёра Георгия Ильина, 2-я серия. В роли Соньки — Лиана Ермакова.
 2014 — Сонька является персонажем второго плана в манге Golden Kamuy. Здесь она представлена идейной революционеркой, организатором убийства Александра II, промышляющей воровством и мошенничеством для спонсирования своей ячейки. По этой версии, она бежала из-под заточения, а не скончалась в 1902.

Примечания

Ссылки 
 Влас Михайлович Дорошевич. «Сахалин. Золотая Ручка»
 Кто такая «Сонька — Золотая Ручка»? // Вокруг света, 18.12.2006
 Салтан А. Н. Криминальный талант Софьи Блювштейн. — Режим доступа к статье: http://sled.net.ua/kriminalniy.talant/sofyi/bluvshteyn/2016/23/04  . — Заглавие с экрана. — 26.04.16.
 «Сонька — Золотая Ручка» приняла крещение на каторге. // Комсомольская правда. — 2007. — 3 мая.
 Документально игровой фильм «Сонька Золотая ручка». // Телеканал НТН 2008 год. Режиссёр Владимир Шегеда.

Воровки
Мошенники России
Авантюристки
Женщины-преступницы Российской империи
История преступности
Совершившие побег из мест заключения